Osoby o nazwisku Muhlenberg:
 Frederick Augustus Conrad Muhlenberg (1750–1801) – polityk amerykański, pierwszy Spiker Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych
Gminy w USA:
 Muhlenberg (ang. Muhlenberg Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Pickaway
 Muhlenberg (ang. Muhlenberg Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Berks
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Muhlenberg (ang. Muhlenberg County) – w stanie Kentucky